Колпна (в верховье Колпёнка) — река в России, протекает в Орловской области. Правый приток Зуши.

География 
Река берёт начало у деревни Панарино. Течёт на юг, у села Игумново поворачивает на запад. Колпна впадает в Зушу около деревни Самохин Луг. Устье реки находится в 83 км от устья реки Зуши по правому берегу. Длина реки составляет 33 км, площадь водосборного бассейна 237 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Орёл до города Белёв, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100212110000018346.

Примечания

Литература 
 

Притоки Зуши
Реки Орловской области